Lawrence Doherty ha battuto nel challenge round il detentore del titolo Arthur Gore 6-4 6-3 3-6 6-0.

Tabellone

Challenge Round

Fase finale

Parte alta

Sezione 1

Sezione 2

Parte bassa

Sezione 3

Sezione 4

Collegamenti esterni 

Torneo di Wimbledon 1902